Пётр Барятинский:
 Барятинский, Пётр Иванович — известный военачальник XVI в., стольник, служил в опричнине. Отец пятерых детей, ставших активными участниками гражданской войны в Смутное время
 Барятинский, Пётр Романович Беляй (? — 1648) — князь, воевода в Смутное время и во времена правления Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича.